Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Bayern Monachium.

Trofea międzynarodowe 
Bayern jest najbardziej utytułowanym klubem Niemieckim w rozgrywkach międzynarodowych i zdobył w sumie sześć Europejskich Pucharów. Bayern jest jednym z trzech klubów, które zdobyły wszystkie trzy najważniejsze Europejskie Puchary, a także ostatnim klubem, który zdobył Puchar Europy trzy razy z rzędu.

Europejskie puchary

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny

Klubowe Mistrzostwa Świata

Statystyki 

Aktualne na dzień 20 listopada 2022
Mecze, w których do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych są uwzględniane w statystykach jako wyniki przed rozpoczęciem rzutów karnych.
Walkower z reprezentacją Bazylei nie jest uwzględniony w statystykach, ponieważ mecz został uznany za nieodbyty.

Przypisy

Bibliografia 
 

Bayern Monachium
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach